L'astrolabe, est un ancien instrument d'astronomie et parfois de navigation ; il en existe plusieurs types :
 l'astrolabe planisphérique, qui est le plus courant ;
 l'astrolabe nautique;
 les astrolabes universels, dont la Saphaea ou Azafea ;
 l'astrolabe linéaire d' al-Tusi ;
 l'astrolabe-quadrant ;
 l'astrolabe de Rojas ;
 l'astrolabe de La Hire.

 Astrolabe, le fils d'Héloïse et Pierre Abélard
 le prototype de voiture solaire par Venturi.
 L'ASTROLab, un musée scientifique au Québec
 Astrolabe, la médiathèque de Melun. Ouverte en 2004, elle est située sur l’Île Saint-Étienne en bord de Seine.

Notes et références